Eight Mile – comune della Contea di Mobile, Alabama (Stati Uniti d'America)
 8 Mile – film del 2002 diretto da Curtis Hanson